Юраш Антоній Станіслав (1847—1923) — польський лікар отоларинголог, професор, організатор та керівник кафедри оториноларингології, декан медичного факультету, ректор Львівського університету (1918—1919).
 Юраш Андрій Васильович (* 1969) — український релігієзнавець, політолог.
 Юраш Владислав Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юраш Оксеня Калениківна, жителька села Радянська Дача, Качанівська сільська рада, Гадяцький район, Полтавська область. У книзі пам'яті жертв Голодомору.
 Кароль Ольґерд Юраш,  (1886—1977) — львівський архітектор, будівничий.
 Юраш Святослав Андрійович (* 1996) — український політик. Народний депутат України IX скликання.
 Юріс Юраш (* 1975) — латвійський політик та правник.

 Юраш — річка в Єлабузькому районі Татарстану та Граховському районі Удмуртії.

Примітки